Sherlock Holmes: notti di terrore (A Study in Terror) – film del 1965 diretto da James Hill 
 Uno studio in nero (A Study in Terror) – romanzo di Ellery Queen del 1966